Catapucia menor puede referirse a:
El nombre común de la planta Euphorbia lathyris.
El nombre común de la planta Euphorbia serrata.